Prinsentuin (Groningen), een park in Groningen
 Prinsentuin (Leeuwarden), een park in Leeuwarden